Шишкіна Алла Анатоліївна (1989) — російська спортсменка, олімпійська чемпіонка.
 Шишкіна Еліна Вікторівна (1982) — український політик. народний депутат України 6-го скликання. Кандидат юридичних наук.
 Шишкіна Зоя Леонідівна (1954) — український політик. Народний депутат України.

прізвища
Жіночі форми прізвищ